Umiatsialivipaluk bezeichnet:
 Umiatsialivipaluk (Bucht, Kiatak), Bucht im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Umiatsialivipaluk (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qaanaaq, Grönland